Mills (Wyoming), een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming
Mills (achternaam), een achternaam

Zie ook:
Mills County (doorverwijspagina)